Слепоро́д () — река в Приднепровской низменности, в Полтавской области Украины, правый приток Сулы. Протекает на территории Гребёнковского, Оржицкого и Лубенского районов Полтавской области.

Физико-географическая характеристика 
Длина реки — 83 км, площадь водосборного бассейна — 560 км². Ширина русла в среднем составляет от 4 до 10 м. Долина трапециевидная, шириной до 2 км, глубиной до 15 м. Пойма в верховье заболоченная, на значительной протяженности осушена, её ширина 400—500 м. Русло извилистое, на отдельных участках расчищено, имеются русловые пруды. Уклон реки 0,32 м/км. Средний многолетний расход воды (с. Александровка) составляет 0,75 м³/с. Среднегодовая минерализация воды составляет около 756 мг/дм³.

Слепород берёт начало западнее села Слепород-Ивановка. Течёт преимущественно на юго-восток. Впадает в Сулу северо-восточнее села Мацковцы.

Основные притоки: Величко, Вязовец (левые).

На берегу реки расположены населённые пункты: Тарасовка, Лазорки, Новооржицкое и ещё несколько сел.

Литература 
 
 Енциклопедія українознавства: Словникова частина: [в 11 т.] / Наукове товариство імені Шевченка; гол. ред. проф., д-р Володимир Кубійович. — Париж; Нью-Йорк: Молоде життя; Львів; Київ: Глобус, 1955—2003.
 

Притоки Сулы (притока Днепра)
Реки Полтавской области